Jennifer Jones (actrice), een Amerikaans actrice
Jennifer Jones (curling), een Canadees curler
Jennifer Jones (hockeyster), een Zuid-Afrikaans hockeyster
Jennifer Jones (radio), een Amerikaans radiopresentatrice